Il detentore del titolo è Roger Federer, che si è confermato campione battendo in finale Novak Đoković per 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Novak Đoković (finale) 
  Roger Federer (Campione)
  Andy Murray (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (semifinale)

  Ernests Gulbis (primo turno)
  Feliciano López (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  David Goffin (primo turno)

Qualificati 

  Fabrice Martin (primo turno)
  Marsel İlhan (quarti di finale)

  James Ward (primo turno)
  Lucas Pouille (primo turno)

Wild Card 

  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  James McGee (primo turno)

  Alexander Zverev (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2015
ATP World Tour 2015